Xiaojiang ist:

 eine Fehlschreibung für den Fluss Xiao Jiang, einen Nebenfluss des Jinsha Jiang, siehe Xiao Jiang
 die Großgemeinde Xiaojiang (小江镇) im Kreis Pubei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xiaojiang (Pubei)
 die Großgemeinde Xiaojiang (小江镇) im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xiaojiang (Xinfeng)
 die Großgemeinde Xiaojiang (小江镇) im Kreis Yangshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xiaojiang (Yangshan)
 das Dorf Xiaojiang (小江村) der Großgemeinde Zhujiajiao in der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Xiaojiang (Zhujiajiao)